Dąbrowice ist Name folgender polnischer Dörfer:
 Dąbrowice, Stadt und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź
 Dąbrowice (Kościelec) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Kościelec
 Dąbrowice Częściowe in selbiger Gemeinde
 Dąbrowice (Koronowo) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Koronowo
 Dąbrowice (Mrocza) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Mrocza
 Dąbrowice (Maków) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Maków
 Dąbrowice (Skierniewice) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Skierniewice
 Dąbrowice (Żuromin) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Żuromin
 Dombrowitz in der Woiwodschaft Oppeln, Gemeinde Chronstau

Siehe auch:
 Dąbrowica